Pampilhosa peut désigner :
au Portugal :
Pampilhosa, paroisse civile de la municipalité de Mealhada, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Pampilhosa da Serra, municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Pampilhosa da Serra, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Pampilhosa da Serra ci-dessus ;
la Pampilhosa, petit cours d'eau affluent du Zêzere.